Ophiopholis är ett släkte av ormstjärnor som beskrevs av Duncan 1880. Ophiopholis ingår i familjen bandormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bandormstjärnor
Ophiopholis